Opslaget Dueholm kan hentyde til flere artikler:
 Dueholm (ø) – en ø i Nakskov Fjord
 Dueholm (Sandby Sogn) – et areal i Sandby Sogn, Lolland Kommune
 Dueholm (Sevel Sogn) – en bebyggelse i Sevel Sogn, Holstebro Kommune
 Dueholm (Vildbjerg Sogn) – en bebyggelse i Vildbjerg Sogn, Herning Kommune
 Dueholm Mark – en bebyggelse i Nykøbing Mors Sogn
 Dueholm Kloster – et tidligere kloster, nu museum, i Nykøbing Mors
 Dueholm Len – et tidligere dansk len, nedlagt 1662 efter enevældens indførelse
 Dueholm, Ørum, Vestervig Amt – et tidligere dansk amt (dannet ved sammenlægning af bl.a. Dueholm Len), der eksisterede 1662-1793